Илорская церковь святого Георгия () — христианский храм , в селе Илори; образец грузинской архитектуры XI века. Комплекс Илорской церкви составляют само здание церкви и подсобные строения. Территория обнесена булыжной оградой, над воротами имеется колокольня.

История 

Илорская церковь является одним из наиболее значимых образцов западногрузинской архитектуры. За долгие века её здание неоднократно подвергалось реставрациям и реконструкциям. В частности, в XVII веке церковь была восстановлена мегрельским князем Леваном II Дадиани, а в XIX веке вновь отреставрирована владетелями мегрельского княжества в Одиши. Илорская церковь описана у множества западных и грузинских исследователей и миссионеров — так, согласно историку XVIII века Вахушти Багратиони, «Есть Илорская церковь Св. Гиоргия… Есть церковь бескупольная, маленькая, богатая и украшенная …». Илорскую церковь в своих работах упоминают Жан Шарден, Дюбуа де Монпере, Мари Броссе, А. Павлинов, Д. Бакрадзе и многие другие. В XX веке архитектура Илорской церкви была изучена абхазским искусствоведом А. Кация, который посвятил этому вопросу кандидатскую диссертацию и монографию, назвав храм образцом грузинского зодчества XI века.

По состоянию на 2022 год храм фактически управляется Абхазской православной церковью, ведутся регулярные богослужения, организовано посещение паломниками и туристами.

Нарушение аутентичности 

Грузия неоднократно поднимала вопрос о сохранении и защите исторических культурных ценностей, в том числе и Илорского храма, на неподконтрольной Грузии территории Абхазии. Проведенные в храме в последние годы реставрационные работы, привели в конце 2010 года к конфликту между грузинской и абхазской сторонами. По мнению грузинской стороны, в результате работ была утрачена аутентичность исторического памятника, уничтожено «своеобразие грузинской традиционной архитектуры из-за передела храма на русский манер». Министерство иностранных дел Грузии в своем заявлении охарактеризовало проведённые работы как вандализм, призвав международное сообщество, ЮНЕСКО и международные организации «остановить целенаправленное уничтожение грузинского культурного и исторического наследия на оккупированных территориях Грузии».

Как утверждается в грузинских источниках, в ходе реставрации здание церкви подверглось существенным изменениям:
 над изначально бескупольным однонефным строением возведён купол, характерный для русского церковного зодчества;
 перекрашен в белый цвет фасад, оштукатурена восточная стена сооружения, на которой ранее по-грузински были выполнены пять лапидарных надписей, содержавших сведения из ранней истории Илорской церкви; арки церкви выкрашены в красный цвет, добавлены не характерные для грузинского зодчества рельефные элементы;
 во внутреннем пространстве храма стёрта и забелена сохранившаяся фресковая роспись.

Судя по сообщениям СМИ, абхазская сторона не отрицает того, что в ходе реставрации внешний вид храма претерпел изменения, однако как представители Абхазской православной церкви, так и официальные лица отрицают нанесение храму непоправимого ущерба.

22 февраля 2011 года, в рамках 25-й грузино-абхазской встречи по предотвращению инцидентов и механизмам реагирования на них, грузинская сторона поднимала вопрос о допуске к Илорскому храму, но получила отказ от абхазской стороны.

В марте 2011 года, на 15-м раунде Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье абхазская сторона представила фотоматериалы о состоянии Илорского храма до реставрации и после неё.

Прочие сведения 
23 ноября 2009 года, в честь Дня Святого Георгия, Национальный банк Грузии выпустил коллекционные монеты с изображением Илорского храма, номиналом в 10 лари. Вес монет составляет 28,28 г, диаметр — 38.61 мм, тираж — 1500 экземпляров. Создателями монет стали Мамука Гонгадзе (реверс) и Темур Апхадзе (аверс).

6 декабря 2010 года Национальный банк Республики Абхазия в серии «Исторические памятники Абхазии» выпустил коллекционную монету с изображением Илорского храма (Елырский храм Св. Георгия), номиналом в 10 апсаров. Вес монеты составляет 33,94±0,31 г, диаметр — 39 мм, тираж — 1000 экземпляров. Художник Батал Джапуа.

Галерея 2021 года

См. также 

 Илорская икона Святого Георгия
 Музейный комплекс дворцов Дадиани

Примечания

Литература 
 
 ქსე, ტ. 5, გვ. 108, თბ., 1980
 ისტორიული სამურზაყანოს წარწერები: ილორის წარწერები // ახალაძე ლ. აფხაზეთის ეპიგრაფიკა, როგორც საისტორიო წყარო: ლაპიდარული და ფრესკული წარწერები. I. — თბ., 2005. — გვ. 96—108 (ილორის ტაძრის ხუროთმოძღვრული დახასიათება, შემორჩენილი ლაპიდარული წარწერების ენობრივ-პალეოგრაფიული ანალიზი);
 ილორის ეკლესია // მიბჩუანი თ. აფხაზეთი ნაწ. I. — გვ. 215—217 (მოკლე ხუროთმოძღვრული დახასიათება);
 მაკალათია ს. სამეგრელოს ისტორია და ეთნოგრაფია. — თბ., 1941. — გვ. 348—349 (ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია-მხატვრულ-არქიტექტურული დახასიათება. ტექსტს ერთვის ფოტო);
 კასტელი დონ კრისტოფორო დე. ცნობები და ალბომი საქართველოს შესახებ. — თბ., 1976. — გვ. 450 (მოცემულია ილორის ტაძრის ერთი ნახატი და წარწერების თარგმანი, გვ. 173—174);
 ქართველთა უძველესი ეკლესია ილორში // სახალხო გაზეთი. — 1912 (25 ივლ.). — გვ. 3 (მოკლე ცნობები);
 ილორი //ქართული ლაპიდარული წარწერების კორპუსი. II.: დასავლეთ საქართველოს წარწერები. ნაკვ. I (IX—XIII სს.). — თბ., 1980. — გვ. 159—161 (ილორის ეკლესიის XI—XII საუკუნეების წარწერების პალეოგრაფიული ანალიზი);
 ილორის ეკლესია // საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა. აფხაზეთი .ტ. I. — თბ., 2007. — გვ. 16—17 (წმინდა გიორგის სახელობის ილორის ეკლესიის მდებარეობა, მოკლე არქიტექტურული დახასიათება. მოხსენიებულნი არიან: ოდიშის მთავარი ლევან II დადიანი (XVII ს.), ვახუშტი ბატონიშვილი, ფეოდალი გიორგი გურგენიძე, მთავარეპისკოპოსი გიორგი, მღვდელი გიორგი ქოჩოლავა, მშენებლები: გიორგი გ[კ]ალატოზი და მიქაელი. ტექსტს ერთვის ეკლესიის სამი ფოტო. მოცემულია ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ხატის მოკლე აღწერილობა და ფოტო — გვ. 52—53. ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე);
 წმიდა დიდმოწამე გიორგის მახვილი. ილორი // საქართველოს სულიერი საგანძური. წ. ი. — თბ., 2005. — გვ. 182—184 (გადმოცემები XI საუკუნის წმინდა გიორგის სახელობის შესახებ. მოკლე ხუროთმოძღვრული დახასითება. ტექსტი ართ. და ინგლ. ენებზე. დართულია ტაძრის საერთო ხატისა და კარედის ხატის ფოტოები);
 ილორი // როგავა გ. რელიგია და ეკლესია აფხაზებში. — თბ., 2007. — გვ. 157—158 // როგავა გ. აფხაზეთის ისტორიის საკითხები. — თბ., 2009. — გვ. 158 (მოკლე ცნობა ეკლესიის ხატების წარწერების შესახებ);
 ილორის ეკლესია // მიბჩუანი თ. აფხაზეთი. ნაწ. I. — თბ., 2003. — გვ. 215—216 (XI საუკუნით დათარიღებული, წმ. გიორგის სახ. ეკლესიის მოკლე აღწერილობა და ისტორია);
 მივხედოთ ილორის წმ. გიორგის ეკლესიას // «კოლხური დიადემა». — 1991 (ოქტ.). — № 8—9. — გვ. 10 (XI საუკუნის ძეგლის მდგომარეობის გამო);
 ქობალია ნ. «ყურესა მცირესა დაშთომილ ვართ…» // გაზ. «კომუნისტი». — 1990 (8 აგვ.). — გვ. 4 (წმ. გიორგის სახ. ეკლესიაზე — მოკლე ცნობა).

Ссылки 
 Грузия просит мировое сообщество помочь в спасении Илорской церкви
 ოკუპანტებმა ქართული ტაძარი შეურაცხყვეს // Rustavi 2 Broadcasting Company 
 В Тбилиси озабочены ситуацией с грузинскими храмами в Абхазии // NEWSru.com
 Тбилиси обеспокоен уничтожением грузинских памятников в Абхазии — МИД // «Новости-Грузия»
 ოკუპანტებმა ქართული ტაძარი შეურაცხყვეს // რუსთავი 2 — ვიდეო
 საქართველო აფხაზეთში ილორის ეკლესიის მიმართ განხორციელებული ვანდალიზმის გამო საერთაშორისო ორგანიზაციებს ოფიციალურად მიმართავს // Information Agency 'PirWeli'
 ნიკოლოზ რურუა იუნესკოს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართვას უგზავნის — ვიდეო // საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი

Илор
Илор
Недвижимые культурные памятники национального значения Грузии